Фраймут Бёрнген (, ) — немецкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории Карла Шварцшильда. В период с 1961 по 1995 год совместно с другим немецкими астрономами им было обнаружено в общей сложности 537 астероидов, 302 из которых он обнаружил самостоятельно. Некоторые источники ошибочно писали его имя как «Freimuth».

Занимался изучением галактик при помощи  в Обсерватории Карла Шварцшильда в Таутенбурге, Германия. В 1995 году он вышел на пенсию, но продолжил работать в обсерватории в качестве вольнонаёмного. Исследование астероидов проводилось в свободное время, так как поиск мелких объектов не считался достаточно престижным занятием для руководителей исследований в ГДР. Во время режима ГДР Бёрнген ограничивался политически нейтральными названиями для открытых им астероидов, относящимися к Тюрингии или именами известных учёных или композиторов. Например, (2424) Таутенбург или (3941) Гайдн. После воссоединения Германии он выбирал систематически исторические, научные и географические наименования, а порой и имена заслуженных астрономов-любителей. Другие названия ссылались на бойцов сопротивления против нацистского режима или документы религиозного интереса.

Фраймут Бёрнген заслужил хорошую репутацию в международном научном сообществе своими человеческими качествами и хорошо обоснованным выбором названий небесных тел. Международный астрономический союз назвал в его честь астероид (3859) Бёрнген, открытый Эдвардом Боуэллом на станции Андерсон-Меса обсерватории Лоуэлла в Аризоне.

В 2006 году он также был награждён орденом «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» федеральным президентом Германии Хорстом Кёлером.

См. также 
 Лубош Когоутек
 Ленка Коткова
 Яна Тиха

Примечания 

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Германии
Первооткрыватели астероидов